Коническая зубчатая передача — зубчатая передача, состоящая из двух зубчатых колёс, оси которых пересекаются. В первую очередь применяется для передачи мощности вращением под углом, при условии взаимной угловой неподвижности обоих осей в пространстве. Также может выполнять функцию механического редуктора. 

Основополагающим документом, устанавливающим применяемые в науке, технике и производстве термины, определения и обозначения понятий, относящихся к геометрии и кинематике конических зубчатых передач с постоянным передаточным отношением, является действующий на 2020 год советский ГОСТ 19325-73.

Особенности 
Для подавляющего большинства используемых конических зубчатых передач применяется эвольвентное зацепление.

Примечания

Литература

См. также 
 Цилиндрическая зубчатая передача
 Гиперболоидная зубчатая передача

Механические передачи